Toto je seznam měst v Turkmenistánu.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 8 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 12. ledna 1989, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2009 a správní jednotky (provincie; turkmensky welaýat, plurál welaýatlar; od tureckého vilájet), do nichž jednotlivá města náleží. Ašchabad představuje samostatný distrikt a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Afghánistánu
 Seznam měst v Íránu
 Seznam měst v Kazachstánu
 Seznam měst v Uzbekistánu

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel turkmenských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel turkmenských měst v historii

Turkmenistán
 
města